Mesoeucrocodylia — це клада, до якої входять евзухії та крокодилоподібні, які раніше входили до парафілетичної групи Mesosuchia. Група з'явилася в ранньому юрському періоді й дожила до наших днів.

Діагностика 
Давно було відомо, що Mesosuchia була еволюційною градою, гіпотеза підтверджена філогенетичним аналізом Бентона та Кларка (1988), який продемонстрував, що Eusuchia (до якої належать усі живі види крокодилів) гніздувалися в Mesosuchia. Через парафілію мезозухії замість мезозухії була зведена мезоевкрокоділія.

Декілька анатомічних характеристик відрізняють Mesoeucrocodylia від інших крокодиломорфів. Наприклад, лобові кістки черепа зрощені в один складний елемент. Мезоевкрокодили мають щось на зразок вторинного піднебіння, утворене заднім розширенням зшитих піднебінних кісток. Зубний отвір членів цієї клади блокується ззаду плоскою кісткою.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму від Фіореллі та Кальво (2007):

Примітки 

Крокодиломорфи